Му́ра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бажес. Занимает площадь 53,39 км². Население — 233 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 44 км.

Покровителем города считается святой Мартин.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web del ayuntamiento de Mura

Муниципалитеты Барселоны